John Michael Skelton (17 de março de 1988, El Paso, Texas) é um jogador de futebol americano que joga na posição de quarterback na National Football League. Draftado em 2010 pelo Arizona Cardinals, atuou por dois anos pela equipe e participou de 20 jogos como profisisonal.

Naturais de El Paso (Texas)
Jogadores de futebol americano do Texas
Jogadores do Arizona Cardinals
Quarterbacks da National Football League